Tangorombohitr' i Tsaratanana är en bergskedja i Madagaskar. Den ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Antananarivo.

Källor 

Berg i Madagaskar
Berg i Madagaskar 2000 meter över havet eller högre